Kohlhau steht generisch für:
 Kohlhau (Holzkohle), nicht mehr gebräuchlicher Name für ein Waldstück, aus dem Holz für das Verkohlen zu Holzkohle entnommen wurde

Kohlhau ist es ein geographischer Name und Namensbestandteil:
 Kohlhau, deutscher Name der Gemeinde Kolová im Bezirk Karlsbad, Karlsbader Region, Tschechien
 Kohlhau (Berg), Berg im Westerwald im Landkreis Limburg-Weilburg
 Kohlhaukuppe (785,9 m), Berg im Osterzgebirge bei Geising, Stadt Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Kohlhau, Waldgewann in der Gemarkung von Neureut, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kohlhau, Waldgewann auf der Gemarkung von Rietenau, Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kohlhäu